Figueiras est un mot galicien et portugais qui peut faire référence à :

Nom commun 
 figueiras est un nom commun galicien et portugais signifiant « figuiers », pluriel de figueira. C’est l’équivalent de higueras en espagnol et figueras en catalan.

Toponyme 

 Figueiras, paroisse civile de la municipalité de Lousada, située dans le district de Porto et la région Nord.

 Figueiras, paroisse civile de la municipalité de Mondoñedo, située dans la province de Lugo et la communauté autonome de Galice.

Patronyme 
 Diogo Figueiras (1991-), footballeur portugais.
 Ramiro Figueiras Amarelle (1977-), joueur galicien de football de plage.

Patronyme galicien
Patronyme portugais